L'expression Oscars du cinéma 1952 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1952 et honorait des films sortis en 1951.

Pour les films sortis en 1952 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1953.